Pietrelewo – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.
 Pietrelewo – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorski, w sielsowiecie Miory.